Сенсибіліза́ція
 Сенсибілізація (фізіологія) — біологічний процес, унаслідок якого підвищується чутливість організму щодо повторної дії на нього  структур (білків, речовин) екзогенного та ендогенного походження.
 Сенсибілізація (фотографія) — підвищення чутливості до світла фотографічних пластинок, паперу та плівок додаванням до фотоемульсії спеціальних речовин.
 Сенсибілізація (хімія) — підвищення чутливості тих чи інших процесів до дії, що їх викликає, за допомогою певних речовин.

Примітки

Джерела 
 Сенсибілізація. — www.lingvo.ua.